Die UK Championship 1991 war ein Snookerturnier, das vom 15. November bis 1. Dezember 1991 in der Guild Hall in Preston ausgetragen wurde. John Parrott holte seinen einzigen Titel bei dem Turnier mit einem 16:13 gegen Jimmy White. Für diesen war es die zweite Niederlage im zweiten Finale nach 1987.

Preisgeld 
Die Reform des Profizirkus zu Beginn der Saison führte auch zu einer grundlegenden Änderung bei den Preisgeldern. Statt 450.000 £ gab es nur noch knapp 200.000 £ zu verteilen, die Topprämien schrumpften auf ein Drittel. Dafür gab es aber, auch aufgrund der erhöhten Teilnehmerzahl, bereits ab Platz 160 die ersten Prämien. Bis vor zwei Jahren waren nur die Top 64 und letztes Jahr die letzten 96 mit Preisgeld bedacht worden.

Qualifikation 
Nach der völligen Öffnung der Profiturniere meldeten sich für UK Championship 477 Spieler an. Zwei Monate, vom 13. Juli bis 13. September zogen sich die Qualifikationsspiele hin, bevor nach 8 Runden die Teilnehmer des Hauptturniers feststanden.

Hauptturnier 
Im Hauptturnier trafen ab 15. November die 16 Qualifikanten auf die 16 gesetzten Topspieler.

Century-Breaks 
20 Century-Breaks, eines weniger als im Vorjahr, gab es im diesjährigen Hauptturnier.

Quellen 

1991
Snookerveranstaltung 1991
Billardturnier in Preston